Just an Illusion steht für:

 Just an Illusion (BZN-Lied), Song der niederländischen Band BZN (1983)
 Just an Illusion (Imagination-Lied), Post-Disco-/Popsong der britischen Band Imagination (1982)